Morrisonville (Illinois)
 Morrisonville (New York)

Homonymie de localités aux États-Unis